Stara Lipa je lahko:
 Stara Lipa, Požega (Hrvaška)
 Stara Lipa (Slovenija)